Hapoël Jérusalem (basket-ball), club de basket-ball ;
 Hapoël Jérusalem FC, club de football.